Un lakh peut désigner :
 un plat sénégalais à base de millet.
 une mesure de 100 000 unités dans le système de numération indien.